La Montagne aux sorciers est le deuxième album de la série de bande dessinée Aria.

Synopsis 
En route pour l'aventure, Aria se retrouve piégée au milieu d'une épaisse fumée lumineuse qui l'empêche de respirer.
Son cheval parvient à la sortir de cette nappe de brouillard pour le moins étrange et la mène à Vinken. Ce dernier est en guerre avec son frère, Alkaïr, qui maîtrise des forces surnaturelles.

Publication 
 Le Lombard ()  / 
 Dupuis (Repérages) ()  / 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1982
Sorcellerie dans la bande dessinée